Остров — село в Тернопольском районе Тернопольской области. Расположено на реке Серет, южный пригород Тернополя (7 км от центра города). Центр сельского совета, население — 1726 человек (2001).

История 
Вблизи села обнаружены археологические памятники черняховской культуры. Первое письменное упоминание — 1431 года, упоминается как собственность Г. Кордийовича. В 1581 году упоминается как городок — собственность М. Баворовского.

В начале XIX века пожар уничтожил все постройки.

Действовали общества «Просвита», «Сокол», «Луг», «Сельский хозяин», «Родная школа».

Достопримечательности 
Церковь Архистратига Михаила (1878, каменная, расписал Корнило Устиянович, Часовня Божьей Матери (из "фигурами "Божьей Матери и Иисуса Христа) над источником, 2003 начато строительство церкви св. Софии-Премудрости Божией и мучеников-исповедников.

Сооружен памятник воинам-односельчанам, павшим во второй мировой войне, установлен памятный знак в честь отмены барщины, мемориальную табличку М. Кордубе (1996, скульптор Я. Милый, А. Маляр, Д. Филипп 'как), насыпана символическая могила УСС (1995).

Социальная сфера 
Действуют ООШ I—III ступ., клуб, библиотека, ФАП, музыкальная школа, народный хор «Журавка», танцевальный коллектив, комната-музей Василия Ярмуша, фермерское хозяйство, кирпичный завод, колбасный и паркетный цеха.

Действует футбольная команда «ФК Остров».

Транспортное сообщение 
В село на ул. Школьная регулярно курсирует городской маршрут № 5 из села на ул. Лучакивського (м-рн. Дружба).

Также через Остров проходит маршрутное такси Тернополь — Буцнив.

Настоящее 
За последние 10 лет село активно застраивается современными домами в районе ул. Школьная.

Персоналии 
В Острове родились:

 Музыкальные деятели Богдан, Зиновий-Богдан и Михаил Анткив,
 Хозяйственник, общественный деятель Михайлина Дмитриевна Бородай (1946), член оргкомитета Первого и Второго съездов Народного Руха Украины.
 Бородай Степан Дмитриевич (1953) — общественный деятель, основатель детской музыкальной школы, Заслуженный работник культуры Украины, депутат Тернопольского районного Совета с 1998 года.
 Украинский поэт Гуменюк Борис Борисович,
 Общественный деятель А. Волынец,
 Промышленник Г. Дзюбановский,
 Историк, литературовед, писатель Мирон Кордуба (* 2 марта 1876 — † 2 мая 1947),
 Поэт Василий Ярмуш.

Проживала писательница, общественно-политическая деятельница М. Куземко.

Местный совет 
 47728, Тернопільська обл., Тернопільський р-н, с. Острів

Ссылки 
 Остров на сайте Верховной рады Украины

Населённые пункты Тернопольского района